Собор в Фарасе, Фарасский собор — раннехристианский собор коптской Церкви, действовавший в период с VII по XIV век. Находится в исторической местности в Фарас на территории нынешнего Судана.

Описание 
Обнаружен и изучен в 1961—1964 годах группой польских археологов под руководством профессора Казимежа Михаловского во время международной экспедиции в Нубии под эгидой ЮНЕСКО.

Епископство в Пахорасе (старое название Фараса) было установлено в 20-е годы VII века. Первым епископом был Этиос (Aetios). Этому епископу приписывают начало возведения собора, называемого в науке собором Этиоса, или собор 1. Собор представляет собой базилику с нефом размером 25,0×14,8 м, построенным из блоков песчаника.

В начале VIII века базилика Этиоса в значительной мере была разобрана, и на её месте построили другой, более высокий собор, названный именем епископа Паулоса. Изначально храм имел пять нефов, но после очередной реконструкции стал сооружением с тремя нефами размером 24,5 х 24 м. Нижняя часть стен сделана из блоков известняка, а верхняя — из кирпича. Археологи обнаружили на внешних и особенно внутренних стенах около 170 стенных росписей, сделанных в технике а секко и относящихся к периоду от VIII до XIV века. Было снято 120 памятников стенной живописи, 67 из них (в основном VIII века) были переданы в собрание Национального музея в Варшаве (Галерею Фарас), а остальные были переданы в Хартум (в основном X—XI в.).

Примечания

Литература 
 Godlewski M., 2000: Początki biskupstwa w Pachoras: katedra Aetiosa. Światowit, 2 (43), Fasc. A: 43-48.
 Michałowski K., 1974: Od Edfu do Faras. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa
 Mierzejewska B., Sulikowska A., 2014: Galeria Faras im. Profesora Kazimierza Michałowskiego. Wyd. Muzeum Narodowe w Warszawie, ISBN 978-83-7100-868-9
 Интервью со Стефаном Якобельским «Jak polscy archeolodzy ratowali skarby z Faras?» в Gazeta Wyborcza от 18.10.2014.

Ссылки 
 Цифровая реконструкция

Археологические объекты в Судане
Христианство в Судане
-
Христианство в Нубии